Шотоква — округ (графство) у штаті Канзас, США.
 Чотоква — округ (графство) у штаті Нью-Йорк, США.